Кра́сники () — деревня в Берестовицком районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Олекшицкого сельсовета.

История 
До сентября 1939 года деревня была частью Польши.

С 17 сентября 1939 года вошла в состав Белорусской ССР.

С 1991 года входит в состав независимой Белоруссии.

Ранее существующие усадьба и церковь св. Михаила Архангела и Марии Магдалины не дожили до наших времён. В деревне сохранились только некоторые хозяйственные постройки. 

По общему списку с 1921 г. в Красниках проживало 46 человек, все поляки.

Население 
 1999 — 5 человек
 2010 — 2 человека

Примечания 

Населённые пункты Берестовицкого района